Der Rajon Nowhorod-Siwerskyj (; ) ist eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Nowhorod-Siwerskyj.

Geographie 
Der Rajon, welcher der nördlichste der Rajon der Ukraine ist, liegt im Nordosten der Oblast Tschernihiw und grenzt im Norden an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Pogar, Rajon Starodub und Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Schostka (in der Oblast Sumy), im Südosten an den Rajon Konotop (Oblast Sumy), im Südwesten an den Rajon Nischyn sowie im Westen an den Rajon Korjukiwka.

Er grenzte bis Juli 2020 im Norden an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Pogar), im Nordosten an den Rajon Seredyna-Buda (in der Oblast Sumy), im Südosten an den Rajon Schostka (Oblast Sumy), im Süden an den Rajon Korop, im Südwesten an den Rajon Sosnyzja, im Westen an den Rajon Korjukiwka sowie im Nordwesten an den Rajon Semeniwka.

Durch den Rajon fließen die Desna sowie dessen Zuflüsse Sudost, Smjatschka (Смячка), Malotetscha (Малотеча) sowie der Irwanez (Ірванець), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 130 und 200 Metern, er ist im mittleren Westen stark bewaldet.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 gegründet und ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine.

Bis zum 11. März 2014 gehörte auch die Stadt Nowhorod-Siwerskyj zum Rajonsgebiet, wurde dann aber direkt der Oblastverwaltung unterstellt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Korop und Semeniwka sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Nowhorod-Siwerskyj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 4 Hromadas (2 Stadtgemeinden und 2 Siedlungsgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 210 Dörfer
 8 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Nowhorod-Siwerskyj
 Stadtgemeinde Semeniwka
 Siedlungsgemeinde Korop
 Siedlungsgemeinde Ponornyzja

Auf kommunaler Ebene war der Rajon bis Juli 2020 in 25 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. 

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 84 Dörfer

Dörfer

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

NowhorodSiwerskyj